Кубок Азии 1960 — футбольный турнир среди азиатских сборных. Это второй Кубок Азии. Финальный этап проходил в Южной Корее с 14 по 21 октября 1960 года. Выиграв все свои матчи, Кубок завоевала сборная-хозяйка турнира — Южная Корея.

Отборочный раунд

Западная зона

Центральная зона

Восточная зона

Финальный турнир

Ссылки 
 Статистика Кубка Азии 1960 на RSSSF

Кубки Азии по футболу
1960 год в футболе
Октябрь 1960 года
Международные соревнования по футболу в Республике Корея
Спорт в Республике Корея в 1960 году